Pacará puede referirse a:

 pacará, nombre vulgar del árbol enterolobium contortisiliquum;
 Pacará, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;
 Pacará, localidad del departamento Cruz Alta, Provincia de Tucumán, Argentina;
 Pacará, paraje del departamento Simoca, Provincia de Tucumán, Argentina.